Janusz Nowicki – polski aktor
 Janusz Nowicki – polski agronom